ФК Насионал је назив више фудбалских клубова:
 ФК Атлетико Насионал Медељин
 ФК Ел Насионал Кито
 ФК Насионал Монтевидео 
 ФК Насионал Асунсион
 ФК Насионал Фуншал 
 ФК Насионал Манаус 
 ФК Насионал Потоси